Melodi Grand Prix 2008 kan avse:

Dansk Melodi Grand Prix 2008
Norsk Melodi Grand Prix 2008

Se även
Eurovision Song Contest 2008